KNU steht als Abkürzung für:

 Karen National Union, eine separatistische Widerstandsgruppe in Birma
 Kosten-Nutzen-Untersuchung (weitergehende Differenzierung siehe dort)
 Kyungpook National University, Universität in Daegu, Südkorea

KNU